Эри Миллен () — канадский актёр.

Биография 
Миллен известен благодаря четырём ролям в сериале BBC America «Тёмное дитя». Он присоединился к шоу в ходе второго сезона, а в третьем был повышен до основного состава, играя мужские клоны. В ходе третьего сезона и игры четырёх разных ролей, Миллен получил похвалу от телевизионных критиков.

Миллен родился в Кингстоне, Онтарио, и в 2007 году окончил со степенью бакалавра Университет Райерсона. Он появлялся в таких сериалах как «Регенезис», «Никита», «Копы-новобранцы» и «Царство», до того как получить роль в телесериале «Тёмное дитя».

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Выпускники Университета Райерсона
Киноактёры Канады